Mistrzostwa Afryki w Piłce Ręcznej Kobiet 2014 – dwudzieste pierwsze mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez CAHB mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w Afryce, który odbył się wraz z turniejem męskim w dniach 16–25 stycznia 2014 roku w Algierze. Tytułu zdobytego w 2012 roku broniła reprezentacja Angoli.

Mistrzostwa rozegrane w trzech halach w Algierze były jednocześnie eliminacjami do MŚ 2015.

Do turnieju awans zapewniony miały cztery czołowe drużyny poprzednich mistrzostw, pozostała czwórka została wyłoniona na podstawie kontynentalnego rankingu. Po uwzględnieniu wycofujących się zespołów i nominowaniu rezerwowych wykrystalizowała się ostateczna ósemka, a losowanie grup odbyło się 9 października 2013 roku w Algierze.

Broniące tytułu zawodniczki z Angoli łatwo przeszły fazę grupową i ćwierćfinały, w półfinale doznały zaś sensacyjnej porażki i ostatecznie zajęły trzecią pozycję. W mistrzostwach triumfowały Tunezyjki, które w decydującym pojedynku pokonały reprezentantki Demokratycznej Republiki Konga. Wszyscy medaliści uzyskali awans na Mistrzostwa Świata 2015. Późniejszymi decyzjami przyznano Algierkom prawo do gry w turnieju barażowym.

Uczestnicy 
 Grupa A
 
 
 
 
 Grupa B

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Confédération Africaine de Handball 

Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej
2014 w piłce ręcznej
2014 w Afryce
Algieria w XXI wieku